Marwede ist der Familienname folgender Personen:
 Dora Maria Marwede-Herwelly (1891–1967), deutsche Theaterschauspielerin
 Friedrich Carl Marwede (1895–1969), deutscher Offizier und Politiker
 Gabriele Marwede (* 1925), deutsche Bildhauerin

 Moritz Marwede (1851–1932), deutscher Unternehmer, Gründer der Fabrik für Chirurgische Moospräparate

Marwede bezeichnet:
 Marwede (Eschede), einen heutigen Unter-Ortsteil der Gemeinde Eschede, siehe Scharnhorst (Eschede)
 Hermann Marwede (Schiff), einen Seenotkreuzer
 Haus Marwede, ein denkmalgeschütztes Gebäude in Bremen, siehe Liste der Kulturdenkmäler in  Schwachhausen